Loipl ist der Ortsname von

 Loipl (Bischofswiesen), Ortsteil der Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Loipl (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Loipe
 Loibl